Čertova stěna může být

 Čertova stěna – opera Bedřicha Smetany
 Čertova stěna-Luč – národní přírodní rezervace nacházející při řece Vltavě mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem
 Čertova stěna – vrch v Ralské pahorkatině, na východě okresu Česká Lípa, u vsi Těšnov
 Čertova stěna – slovenský film režiséra Václava Wassermana z roku 1948